Fins voetbalelftal (mannen)
 Fins voetbalelftal (vrouwen)
 Fins voetbalelftal onder 21 (mannen)